Самертаун има више значења:
 Самертаун (Тенеси)
 Самертаун (Џорџија)